Тахмасп:
 Тахмасп I (1514-1576) — второй шах Ирана (1524—1576) из династии Сефевидов.
 Тахмасп II (1704?–1740) — десятый шах Ирана (1729—1732) из династии Сефевидов.